Ломонос усатый, или клематис усатый () — вид цветковых растений семейства лютиковых.

Вечнозелёный кустарник с усиками, цепкое растение, до 4 м и более в высоту. Листья объединены в пучки. Цветы, колокольчатые и подвесные, одиночные или в группах по 2 или 3, пахнут мёдом, большие, на длинной ножке, желтовато-белые, мохнатые, иногда усеяны красным. Цветёт зимой и весной (февраль-март). Плоды семянки.

Вид распространён по всему Средиземноморью. Произрастает в маквисе, на глинистых или суглинистых почвах.

Примечания

Ссылки 
 Encyclopedia of Life
 United States Department of Agriculture

усатый
Флора Европы
Флора Северной Африки
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum